Ni no kuni: La minaccia della Strega Cinerea – videogioco di ruolo giapponese del 2010 sviluppato da Level-5 e Studio Ghibli e pubblicato da Bandai Namco Entertainment
 Ni no kuni II: Il destino di un regno – videogioco di ruolo giapponese del 2018 sviluppato da Level-5 e pubblicato da Bandai Namco Entertainment
 Ni no kuni – film d'animazione del 2019 diretto da Yoshiyuki Momose e ispirato all'omonima saga di videogiochi